Барутен буквар може да се отнася до:
 „Барутен буквар“, сборник с разкази от Йордан Радичков, издаден през 1969 г.
 „Барутен буквар (филм)“, български игрален филм от 1977 г.